finlandais
 Aatto Pietikäinen (1921-1966), sauteur à ski finlandais
 Matti Pietikäinen (1927-1967), sauteur à ski finlandais
 Sirpa Pietikäinen (née en 1959), femme politique finlandaise